Thona ist der Name von:
 Thona (?–1112/1127), andalusische Gelehrte; siehe Habiba von Valencia
 Thona, der alte Name von La Tonnaz; siehe Praz-sur-Arly#Geschichte
 Thona-Gruppe, ein Gummihersteller; siehe SaarGummi